Miejscowości w Polsce
 Skarpa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Skarpa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłomłyn

 Inne
 Skarpa (Płock) – osiedle w Płocku
 Skarpa (Starachowice) – osiedle w Starachowicach
 Skarpa – osiedle w Warszawie
 Skarpa (dzielnica Torunia)
 Skarpa warszawska
 skarpa (wojsko)
 skarpa (architektura) – szkarpa, przypora
 skarpa (geotechnika) – stroma ściana z gruntu, ukształtowana w sposób naturalny lub sztuczny

Zobacz też 
 
 przeciwskarpa